Kineski zid može biti:

kineski zid, najveća građevina na svijetu
Kineski zid (glazbeni sastav), splitski glazbeni sastav
Kineski zid (Split), jedna od dvije zgrade blizanke u Splitu (kvart Spinut), obje izgrađene 1971., nalaze se u neposrednoj blizini stadiona Poljud; i jedna i druga zgrada nazivaju se "Kineski Zid", tj. postoje dva "Kineska zida" u Splitu. Oba Kineska zida imaju po 7 portuna i 11 katova te su najduže i zgrade s najvećim brojem kvadrata i stanova u Splitu. Djelo su hrvatskog arhitekta Frane Gotovca.